Rendez-Vous – fiński zespół muzyczny
 Rendez-Vous – polski zespół muzyczny
 Rendez-Vous – debiutancki album włoskiej piosenkarki In-Grid
 Rendez-Vous – album francuskiego kompozytora Jeana-Michela Jarre'a
 Rendez-Vous – album polskiej grupy Rendez-Vous

Zobacz też